

Жазик — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Жазик — станційне селище, Хромтауський район, Актюбинська область